Pożar Krakowa może odnosić się do:
 Pożar Krakowa w 1241 roku
 Pożar Krakowa w 1285 roku
 Pożar Krakowa w 1850 roku